MXB steht für:
 Flughafen Masamba (IATA-Code), Regionalflughafen von Masamba, Nordluwu, Indonesien

mxb steht für:
 Tezoatlán (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung